Johann Strauss é o nome de três famosos compositores austro-alemães:

Johann Strauss I (1804-1849), compositor, quem tornou famosa a valsa.
Johann Strauss II (1825-1899), compositor, filho de Johann I, conhecido como o  "Rei da Valsa"
Johann Strauss III (1866-1939), compositor, filho de Eduard Strauss.

Veja também: Strauss

Desambiguação